Dorno steht für:
 Dorno (Lombardei), ein italienischer Ort in der Region Lombardei

Dorno ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Dorno (1865–1942), deutscher Naturforscher